KPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Bailey (Alaska) (Stati Uniti)
 kpy – codice ISO 639-3 della lingua coriaca